Праст ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Праст, Брэндон (род. 1984) — канадский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».
 Праст, Карл Оге (1922—2011) — датский футболист, нападающий.